Simons se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew M. Simons
 Elwyn L. Simons